Siddiqi (auch Siddiqui oder Siddiqiy) ist der Familienname folgender Personen:

 Aafia Siddiqui (* 1972), pakistanische  Terrorverdächtige
 Abdul Hameed Siddiqui (1923–1978), pakistanischer islamischer Gelehrter und Koranexeget
 Abdul Wahab Siddiqi (1942–1994), pakistanischer Sufi-Meister
 Asif Azam Siddiqi (* 1966), bangladeschisch-US-amerikanischer Raumfahrthistoriker
 Mona Siddiqui (* 1963), britische Islamwissenschaftlerin
 Mustafizur Rahman Siddiqi (1925–1992), bangladeschischer Politiker und Diplomat
 Nawazuddin Siddiqui (* 1974), indischer Schauspieler
 Obaid Siddiqi (1932–2013), indischer Biologe
 Raziuddin Siddiqui (1908–1998), pakistanischer Physiker
 Saidahmad Siddiqiy (1864–1927), zentralasiatischer Schriftsteller
 Shaukat Siddiqi (1923–2006), pakistanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Siddiqui